Lutherfriedhof oder Luther-Friedhof steht für:

 Lutherfriedhof, siehe Friedhof Radebeul-Ost in Radebeul in Sachsen
 Luther-Friedhof, ein Friedhof in Berlin-Lankwitz